Слабое место:

 
 Слабое место (фильм, 1993)
 Сильное место и слабое место в стиховедении